Когутівка — ландшафтний заказник, Кіровоградська область
 Когутівка — колишня назва села Ятрань у Новоархангельському районі Кіровоградської області.
 Когутівка — хутір, знятий з облікових даних, у Борщівському районі Тернопільської області